В 1630 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 

 Пьер Ферма доказал, что площадь бесконечного участка под кривой «локон Аньези» конечна, и вычислил значение этой площади. Это был первый в математике несобственный интеграл (в 1647 году Грегуар де Сен-Венсан нашёл второй, площадь под гиперболой).

Публикации 
 Патриарх Филарет поручил составить «Новый летописец» — официальную историю Русского государства с конца правления Ивана IV.
 В Японии запрещена европейская научная или религиозная литература.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1630 году
 13 сентября — Улоф Рудбек, шведский физиолог и ботаник (умер в 1702 году).
 Октябрь — Исаак Барроу, английский математик, предшественник математического анализа и учитель Ньютона (умер в 1677 году).
 (?) — Кункель, Иоганн, немецкий химик, первым получивший гремучую ртуть (умер в 1703 году).
 (?) — Жан Рише, французский астроном и картограф, ученик Джованни Кассини. Первым обнаружил (1671), что период колебаний маятника на экваторе больше, чем севернее; это стало одним из прямых доказательств вращения Земли и различия веса в разных точках нашей планеты из-за центробежной силы.

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1630 году
 26 января — Генри Бригс, английский математик, первым издавший логарифмические таблицы с десятичными логарифмами (род. в 1556 году).
 1 августа — Федерико Чези, итальянский натуралист, основатель Национальной академии деи Линчеи (род. в 1586 году).
 15 ноября — Иоганн Кеплер, немецкий астроном и математик, открывший законы движения планет (род. в 1571 году).

Примечания

См. также 

1630 год в науке